Steve Roberts (1954–2022) brit dobos (UK Subs)
 Steve Roberts (?) brit képregényalkotó
 Steve Roberts (?) amerikai forgatókönyvíró